Worth peut se référer à :

Patronyme 
 Adam Worth (1844-1902), gentlemen-criminel d'origine allemande ;
 Charles Frederick Worth (1826-1895), couturier anglais ;
 Constance Worth (1912-1963), actrice australienne ;
 Danny Worth (1985-), joueur américain de baseball ;
 Jacques Worth (1882-1941), joueur français de tennis, petit-fils de Charles Frederick Worth ;
 Jean-Philippe Worth (1856-1926), couturier anglo-français, fils de Charles Frederick Worth ;
 Taylor Worth (1991-), archer australien ;
 William J. Worth (1794-1849), général de l'US Army

Toponymie

Worth, commune de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein.

Worth, village du comté du Kent ;
 Worth, village du district du Mid Sussex, dans le comté du Sussex de l'Ouest.

Fort Worth, ville du Texas nommée en l'honneur de William J. Worth ;
 Worth, village du comté de Cook dans l'Illinois ;
 Worth, un village du comté de Worth, dans le Missouri.
 Worth, une ville du comté de Jefferson, dans l'État de New York.
 Plusieurs .

Cinéma 
Worth, titre original du film À quel prix ? sorti en 2020.

Voir aussi 
 .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme